Храм иконы Божией Матери «Знамение» — название православных храмов, освящённых в честь иконы Пресвятой Богородицы, именуемой «Знамение».

Обиходные названия: Знаменская церковь, Знаменский собор, церковь Знамения Богородицы.

Престольный праздник — .

Россия

Владимирская область 
 Знаменская церковь — в селе Знаменском Киржачского района.
 Церковь Знамения на Мжаре — в Суздале.
 Знаменская церковь — в Юрьеве-Польском.

Волгоградская область 
 Знаменская церковь — в станице Зотовская.
 Знаменская церковь — в станице Клетская (разрушена).
 Знаменская церковь — в станице Слащёвская.

Екатеринбург и область 
 Знаменская церковь — в селе Берёзовка Ирбитского района.
 Знаменская церковь — в Верхнем Тагиле.
 Церковь Знамения Божией Матери — в Верхотурье.
 Церковь иконы Божией Матери «Знамение» — в селе Знаменское Сухоложского района.
 Знаменская церковь — в селе Шабурово Камышловского района.
 Знаменская церковь — в селе Шилкинское Камышловского района.

Калужская область 
 Знаменская церковь — в Калуге.
 Знаменская церковь — в селе Маклаки Думиничского района.

Курская область 
 Знаменский собор — в Курске.
 Знаменская церковь — в селе Борки Суджанского района.
 Знаменская церковь — в селе Тазово Золотухинского района.

Москва 
 Знаменский собор
 Храм иконы Божией Матери «Знамение» в Аксиньине
 Храм иконы Божией Матери «Знамение» в Захарьине
 Церковь иконы Божией Матери «Знамение» на Знаменке (разрушена)
 Храм иконы Божией Матери «Знамение» в Кунцеве
 Храм иконы Божией Матери «Знамение» за Петровскими воротами
 Храм иконы Божией Матери «Знамение» в Переяславской слободе
 Знаменская церковь в Перове
 Храм иконы Божией Матери «Знамение» в Ховрине
 Церковь иконы Божией Матери «Знамение» на Шереметевом дворе
 Храм иконы Божией Матери «Знамение» у Яузских ворот
 Церковь иконы Божией Матери Знамение при 2-й Градской больнице
 Церковь иконы Божией Матери Знамение в Новоспасском монастыре
 Церковь иконы Божией Матери Знамение в Черёмушках

Московская область 
 Церковь Иконы Божией Матери Знамение — в селе Аннино Рузского района.
 Церковь Иконы Божией Матери Знамение — в усадьбе Дубровицы городского округа Подольск.
 Церковь Иконы Божией Матери Знамение — в архитектурно-художественном ансамбле Знаменское-Губайлово.
 Церковь Иконы Божией Матери Знамение — в селе Ивановском Волоколамского района.
 Церковь Иконы Божией Матери Знамение — в деревне Комлево Рузского района.
 Церковь Иконы Божией Матери Знамение — в деревне Марьино Красногорского района.
 Церковь Иконы Божией Матери Знамение — в селе Непецино Коломенского района.
 Церковь иконы Божией Матери Знамение — в посёлке Серебряные Пруды.
 Церковь иконы Божией Матери Знамение — в селе Холмы Истринского района.

Нижегородская область 
 Знаменский собор — в Ардатове.
 Церковь иконы Божией Матери Знамение — в Арзамасе.
 Церковь иконы Божией Матери Знамение — в селе Хрипуново Ардатовского района.

Новгородская область 
 Знаменский собор — в Великом Новгороде.
 Церковь Знамения Богородицы — в Великом Новгороде (предшественница собора).

Санкт-Петербург и область 
 Знаменская церковь на Знаменской площади — в Санкт-Петербурге.
 Знаменская старообрядческая церковь в Рыбацком — в Санкт-Петербурге.
 Церковь Знамения Пресвятой Богородицы на Тверской улице — в Санкт-Петербурге.
 Знаменская церковь — в Пушкине (Царском Селе).

Тверская область 
 Знаменский храм — в Твери (разрушен).
 Знаменская церковь — в селе Знаменское Торопецкого района.
 Знаменская церковь — в селе Ильинском Лихославльского района.
 Церковь иконы Божией Матери Знамение — в Торжке.

Тульская область 
 Знаменский храм — в Туле.
 Знаменская церковь — в селе Знаменке Чернского района.
 Знаменская церковь — в селе Страхово Заокского района.

Тюменская область 
 Знаменский собор — в Тюмени.
 Знаменская церковь — в Ханты-Мансийске.

Ярославская область 
 Церковь иконы Божией Матери Знамение — в Ярославле.
 Церковь иконы Божией Матери Знамение и Варвары Великомученицы — в Ярославле (разрушена).
 Знаменская церковь — в Переславле-Залесском.
 Церковь иконы Божией Матери Знамение — в селе Шестовское Рыбинского района (разрушена).

Другие 
 Знаменская церковь — в Барнауле.
 Знаменский собор — в Ельце Липецкой области.
 Знаменская церковь — в Иркутске.
 Знаменский собор — в Кемерове.
 Знаменская церковь — в Костроме.
 Знаменская церковь — в cеле Красном Ивановской области.
 Знаменская церковь — в Новосибирске.
 Церковь иконы Божией Матери «Знамение» — в Новохованске Псковской области (утрачена).
 Церковь иконы Божией Матери Знамение Курская Коренная — в Орле.
 Знаменская церковь — в Пасегово Кировской области.
 Знаменская церковь в Макаровском Иоанно-Богословском монастыре — в Саранске.
 Знаменская церковь — в Томске.
 Знаменский собор — в Хасавюрте.

Литва 
 Знаменская церковь — в Вильнюсе.

США 
 Синодальный Знаменский собор — в Нью-Йорке.

См. также 
 Знаменский монастырь